Бріттані Енн Сноу (англ. Brittany Anne Snow, народилася 9 березня 1986 року)   — американська акторка. Вона стала відомою після появи в мильній опері каналу CBS "Дороговказне світло" (1998–2001), за яку вона отримала премію Young Artist Award, як найкраща молода акторка та була номінована на дві інші премії Young Artist Awards і Soap Opera Digest Award . Потім вона зіграла головну роль у драматичному серіалі каналу NBC "Американські мрії "(2002–2005), за який була номінована на премію Young Artist Award і три нагороди Teen Choice Awards .

Сноу знімалася в різних фільмах, зокрема «Соска » (2005), «Джон Такер повинен померти» (2006), «Лак для волосся» (2007), «Випускний вечір» (2008), «Хочеш ти краще » (2012), серія фільмів «Ідеальний голос» (2012–2017), Бушвік (2017), "Шибениця" (2017),"Хтось великий" (2019) і "Х"(2022). Вона також з’явилася в юридичному комедійно-драматичному серіалі каналу NBC «Закон Гаррі» (2011) і в драматичному серіалі каналу Fox «Майже сім’я» (2019–2020).

Сноу є співзасновником руху Love Is Louder, проекту некомерційної організації Jed Foundation, спрямованого на припинення цькування в школах.

Життя і кар'єра 
Вона народилася 9 березня 1986 року і виросла в Тампі, штат Флорида.  Вона дочка Сінди та Джона Сноу.  У неї є брат і сестра.  Вона відвідувала середню школу Gaither у Тампі. 

Вона почала працювати моделлю у віці трьох років у друкованій рекламі універмагів Burdines .  Протягом трьох років вона знімалася в мильній опері каналу CBS «Дороговказне світло» у ролі проблемного підлітка Сьюзен «Дейзі» Лемей.  Вона зіграла Мег Прайор у драматичному серіалі каналу NBC "Американські мрії " та неонацистську старшокласницю Аріель Олдерман у третьому сезоні Nip/Tuck .  Вона заспівала бек-вокал у саундтреку "Американські мрії" до пісні «Мій хлопець повертається». Вона знялася в сімейній комедії «Соска» (2005) разом з Лорен Грем і Віном Дізелем .  Сноу знялася в підлітковій романтичній комедії «Джон Такер повинен померти » (2006) разом із Джессі Меткалфом .  Фільм мав комерційний успіх і заробив 68 мільйонів доларів у всьому світі. У 2006 році вона озвучила Наміне у відеогрі Kingdom Hearts II і Шизуку Цукісіму у фільмі Studio Ghibli «Шепіт серця» . Вона також зіграла молоду жінку, яка страждає на біполярний розлад, у фіналі сьомого сезону «Закон і порядок: Спеціальний підрозділ жертв» . Сноу з'явилася в музичному кліпі «The Phrase That Pays» гурту The Academy Is..., який вийшов у липні 2006 року 

Сноу з'явилася в фільмі «Лак для волосся» (2007), екранізації бродвейського мюзиклу, зігравши Ембер фон Тассл, доньку героїні Мішель Пфайффер .  Вона вже працювала з режисером «Лак для волосся» Адамом Шенкманом над фільмом Disney «Пустушка» . З її роллю в "Лак для волосся", її музична сторона показана в кількох номерах, включаючи соло під назвою «Нова дівчина в містечку», пісня, раніше вирізана з бродвейської музичної версії. Вона зіграла головну роль Донни Кеппел у фільмі-слешері «Випускний вечір» (2008), який вийшов на екрани 11 квітня 2008 року та зібрав 57,2 мільйона доларів у прокаті.  Сноу з'явилася в ролі юної Лілі Басс у фільмі «Пліткарка » в епізоді «Дівчата з долини». 17 січня 2011 року Сноу почав з'являтися як регулярна акторка  у першому сезоні серіалу юридичної драми « Закон Гаррі» та повернулася як повторюваний персонаж у другому сезоні.  Вона зіграла разом з Еваном Россом у трилері «96 хвилин» (2011). 

9 листопада 2012 року Сноу взяли на роль Ліли в ситкомі «Бен і Кейт», кохання Томмі.  Два місяці тому того ж року вона знялася в музичній комедії «Ідеальний голос» у ролі акапельної співачки Хлої. Вона повторила свою роль у фільмі «Ідеальний голос 2» (2015),  який отримав загалом позитивні відгуки від критиків і зібрав понад 287 мільйонів доларів у всьому світі. Він перевищив загальні збори оригінального фільму (115,4 мільйона доларів) за п’ять днів, а також став найкасовішим музичним комедійним фільмом усіх часів, обігнавши «Школу року» (131,3 мільйона доларів). Вона знову зіграла свою роль востаннє у фільмі «Ідеальний голос 3 » (2017), який отримав неоднозначні відгуки критиків і зібрав 185 мільйонів доларів у всьому світі.  Сноу зіграла Мішель у комедійному фільмі «Пізній розквіт» (2016) і виконала головну роль Люсі в бойовику «Бушвік» ( 2017). Вона зіграла Блер Хелмс у романтичній комедії стрімінгової платформи Netflix «Хтось великий» (2019). 

Сноу знялася у фільмі жахів "Х" (2022) режисера Тай Веста в ролі Боббі-Лінн Паркер.

19 лютого 2019 року вона оголосила про заручини з ріелтором і професійним серфером Тайлером Станалендом  Вони одружилися в Малібу 14 березня 2020 року  14 вересня 2022 року Сноу оголосила про розставання через соціальні мережі

Філантропія 
Вона підтримувала численні благодійні організації, зокрема Clothes Off Our Back, Declare Yourself, Do Something, Feeding America, Habitat For Humanity, Point Foundation, Red Cross, Soles4Souls, The Heart Truth, The Trevor Project, Stomp Out Bullying і The Art of Elysium.  Сноу вийшла на подіум на показі The Heart Truth Red Dress Collection під час Тижня моди в Нью-Йорку 13 лютого 2009 року. «Правда серця» – це кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про ризик серцевих захворювань у жінок. Snow підтримала Тиждень босоніж Soles4Souls . «Незалежно від того, чи це дитина, якій важко піти до школи в Кенії, чи американець, якому потрібна пара робочих черевиків, Soles4Souls тут, щоб відповісти на прості запити мільйонів людей. Ми сподіваємося, що ви візьмете участь у Тижні босоніж і допоможете змінити світ, по одній парі», – сказала вона.  У 2012 році вона з'явилася в кампанії NOH8 . 

Вона є співавтором руху Love is Louder, проекту некомерційної організації Jed Foundation . Тисячі людей, кампусів і спільнот використовували програми, заходи та клуби Love is Louder для вирішення таких проблем, як знущання, образ тіла, дискримінація та депресія.  У 2015 році Управління з питань зловживання психоактивними речовинами та психічного здоров’я відзначило Сноу спеціальною нагородою «Голос визнання» за її зусилля привернути увагу до проблем психічного здоров’я.

Громадський образ 

Сноу була представлена на обкладинках численних журналів, у тому числі CosmoGirl, Teen, Maxim, Entertainment Weekly, People, YM Prom, Miami Living і Vegas , а також фото для Zooey Magazine, Vanity Fair, Cosmopolitan та InStyle .  Вона з'явилася в телевізійній рекламі McDonald's, Busch Gardens і Lipton .  Сноу вийшла на подіум на модному показі Just Dance 12 вересня 2013 року

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Режисер

Відеоігри

Музичні кліпи

Поява в саундтреках 

 Лак для волосся (2007)
 Ідеальний голос (2012)
 Ідеальний голос 2 (2015)
 Ідеальний голос 3 (2017)

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
 Бріттані Сноу в соцмережі Instagram
 Бріттані Сноу в соцмережі Facebook
Акторки озвучування США
Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Американські діти-акторки
Акторки США XXI століття
Акторки США XX століття
Народились 1986
Сторінки з неперевіреними перекладами